Le terme de ville statutaire désigne dans plusieurs pays un type d'entité municipale. Il peut faire référence à :
 Ville statutaire (Autriche), type de municipalité en Autriche ;
 , type de municipalité en Tchéquie ;
 un type de municipalité dans l'État du Colorado, aux États-Unis.